Nueve de Julio eller 9 de Julio kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Nueve de Julio (kulle),

Argentina 

 Nueve de Julio (ort), Corrientes, 
 Partido de Nueve de Julio, kommun, Buenos Aires, 
 Departamento de Nueve de Julio (kommun i Chaco), 
 Departamento de Nueve de Julio (kommun i Río Negro), 
 Departamento de Nueve de Julio (kommun i San Juan), 
 Departamento de Nueve de Julio (kommun i Santa Fe), 
 Nueve de Julio (kommunhuvudort i Argentina, Buenos Aires), 
 Nueve de Julio (kommunhuvudort i Argentina, San Juan), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar